Alleinherrschaft steht für:
 Monokratie, Oberbegriff für verschiedene Organisationsformen der Alleinherrschaft
 Monarchie, Staats- und Herrschaftsform mit einem Staatsoberhaupt, das auf Lebenszeit oder bis zur Abdankung bestimmt wird 
 Autokratie (eigentlich: Selbstherrschaft), Herrschaft eines Einzelnen oder einer Gruppe, legitimiert durch sich selbst

Siehe auch: